Odiseo puede referirse a:

 Odiseo o Ulises, héroe legendario que aparece por primera vez en la Ilíada y es el personaje principal de la Odisea, historias atribuidas a Homero.
 Odiseo, cráter de impacto en Tetis, satélite de Saturno.
 (1143) Odysseus, un asteroide troyano de Júpiter.